Ламбра́кис () — греческая фамилия.

Известные носители:
 Ламбракис, Григорис (1912—1963) — греческий врач, спортсмен и политик.
 Ламбракис, Христос (1934—2009) — греческий медиамагнат.

См. также 
 Демократическая молодёжь имени Ламбракиса